OSC kan stå för flera saker:
 OpenSound Control
 Oxford Synthesiser Company
 osCommerce, webbutikssystem
 IATA:s kod för flygplatsen i Oscoda, Michigan, USA.
 On scene co-ordinator, ledaren på olycksplatsen i samband med sjöräddning